Crane peut faire référence à :
 Crâne, une structure osseuse de l'anatomie,
 Cranes, un groupe britannique de rock gothique,

Patronyme anglo-saxon 

 Robert Edward « Bob » Crane (1928-1978), un animateur américain,
 Bruce Crane (1857-1937), peintre américain,
 ,
 Frances Crane (1890-1981), un auteur américain de roman policier,
 Harley Crane (né en 1976), un joueur néo-zélandais de rugby à XV, 
 Hart Crane (1899-1932), un poète américain,
 Kara Crane (née en 1990), une actrice américaine,
 Louise Crane (1913-1997), une philanthrope américaine, compagne de la femme politique républicaine espagnole Victoria Kent,
 Lucy Crane (1842-1882), écrivaine, critique d'art et traductrice anglaise,
 Norma Crane (1928-1973), une actrice américaine,
 Phil Crane (1930-2014), homme politique américain,
 Richard Crane (1918-1969), acteur américain,
 Stephen Crane (1871-1900), un auteur américain,
 ,
 Tony Crane, un des membres fondateurs du groupe de musique anglais The Merseybeats,
 Tony Crane (né en 1972), un acteur américain,
 Vincent Crane (1943-1989), musicien anglais,
 Walter Crane (1845-1915), un peintre et illustrateur anglais,
 William Crane (1785-1853), homme politique canadien,
 Ward Crane (1890-1928), un acteur américain.

Personnages de fiction 
 Alistair Crane, un personnage du soap opera Passions,
 Denny Crane, un personnage de Boston Justice,
 Frasier Crane, un personnage du sitcom Frasier,
 Fancy Crane, un personnage du soap opera Passions
 Fox Crane, un personnage du soap opera Passions
 Jonathan Crane, un personnage (super-vilain) de la série Batman,
 Julian Crane, un personnage du soap opera Passions,
 Ichabod Crane, un protagoniste de la nouvelle de Washington Irving La Légende de Sleepy Hollow,
 Martin Crane, un personnage du sitcom Frasier,
 Niles Crane, un personnage du sitcom Frasier,
 Pretty Crane, un personnage du soap opera Passions,
 Sheridan Crane, un personnage du soap opera Passions,
 Seneca Crane est un personnage de Hunger Games.

Toponyme 

 Crane, une localité du comté de Martin dans l'Indiana,
 Crane, une localité du comté de Stone dans le Missouri,
 Crane, une localité du comté de Harney dans l'Oregon,
 Crane, une ville, siège du comté de Crane au Texas,
 Crane, un lieu du quartier de Hillingdon à Londres,
 Crane, une localité de la Barbade.
Autres lieux :
 Crane Beach, à Ipswich dans le Massachusetts,
 Crane Flat, plateau de Californie.
Dans le cosmos :
 (8761) Crane, un astéroïde.

Autres 
 Mot anglais signifiant grue (de chantier, ou oiseau)
 , une île des États-Unis et un film canadien

 Crane Paper Company, un fournisseur de papier pour la fabrication des billets de banque américains,
 Crane shot, au cinéma, une prise de vue prise d'une caméra montée sur une grue (plan grue),
 Crane Park, un parc public à Twickenham (Angleterre)
 Crane School of Music, à Potsdam dans l'État de New York,
 Dallas Crane, un groupe australien de rock alternatif de Melbourne,
 , un destroyer de la classe Wickes, nommé d'après William M. Crane,

 Cessna Crane, un nom britannique pour l'avion d'entrainement américain Cessna AT-17 Bobcat,
 Crane Co., une société américaine de produits industriels,
 Crane (Bon Comics), une super-héroïne créée par Bon Comics,
 Crane (série TV) d'épisodes de 30 minutes en noir et blanc,